Folkebevægelsen har flere betydninger:

 Folkebevægelsen mod EU – er en tværpolitisk bevægelse, der arbejder for dansk frigørelse fra EU
 Folkebevægelsens Ungdom mod EU – siden 2006 Ungdom mod EU
 Folkebevægelsen Ret- & Velfærd - en dansk politisk bevægelse fra Fremskridtspartiet
 Folkebevægelsen () - politisk parti på Island fra 1994 til 2000.